Стюарт Таунсенд (, род. , Хоут) — ирландский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Биография 
Стюарт Таунсенд родился 15 декабря 1972 года в местечке Хоут, рыбацкой деревне на полуострове к северу от Дублина, около небольшого острова Глаз Ирландии. Его отец, Питер, был игроком в гольф, а мать, Лорна, — одна из наиболее известных фотомоделей Ирландии 1970-х годов.

Стюарт был единственным ребёнком в семье. С детства он стал интересоваться кино и проводил большую часть времени в местном видео складе. В юности Стюарт успешно прослушал два курса актёрской школы в Дублине.

Получая высшее образование в 1994 году, он и его друзья создали собственную театральную группу, «Эфир На Завтрак», и изобрели шоу, основанное на детском телешоу «Волшебный Окольный путь».

Стюарт с завистью наблюдал, как его друзья получают свои роли в фильмах, многие из них в ирландской эпопее «Майкл Коллинз», первая профессиональная роль Стюарта была в пьесе «Правильные линии» режиссёра Джона Кроулея. Сценарий изменялся постоянно — в первой версии персонаж Стюарта жил, во второй — он умер. Пьесу представили на Дублинском театральном фестивале, с большим успехом постановка шла на сцене театра Буш в Лондоне. Тем временем Стюарт получил ценный опыт во множестве студенческих фильмов, включая короткий «Godsuit».

Наконец, он получил первую крупную роль в фильме, это был «Троянский Эдди» . Троянский Эдди — прозвище мелкого жулика (персонажа Стивена Ри), который работает для большого босса (Ричарда Харриса) и находится полностью в его власти. Харрис женится на юной девушке, но в день их свадьбы она покидает город со своим тайным любовником, племянником Харриса.

Это кино стало значительным достижением для Стюарта. Оно обеспечило Стюарту услуги лондонского агента, который быстро нашёл ему роль в фильме «Надувательство» («Shooting Fish») о воспитанниках детского дома, мечтающих создать огромный дом для таких же, как они. Чтобы заработать деньги, они становятся мошенниками на скачках, обманывая только богачей.

В фильме «Внутри себя» («Under The Skin»), Саманта Мортон играла Айрис, девочку, которая, когда её мать умирает, ищет утешение в сексе с незнакомцами. Встречая Тома (Стюарта), она вновь предаётся необузданному сексу в переулке и становится одержимой, теряя чувство собственного достоинства в ряде неприятных инцидентов. Она отдаляется от друзей и знакомых, но должна остановить своё «падение».

В фильме «Воскресший» («Resurrection Man») Стюарт играет роль протестанта Виктора Келли, убивающего католиков. Виктор Келли присоединяется к банде киллеров и, оказываясь более жестоким убийцей, чем остальные, становится главарём. Прозвище Виктора — «Человек со шрамом». В 1998 году за эту роль Стюарт получил премию «Fantafestival» в номинации «Лучший актёр».

Далее Стюарт пришёл в фэнтези-драму «Саймон Магус» («Simon Magus») Бена Хопкинса. Здесь он сыграл молодого романтика Давида Бендела в довоенном еврейском сообществе в Силезии, который желает приобрести участок земли у сквайра (Рутгера Хауэра), таким образом он сможет построить железнодорожную станцию и выручить женщину, которую он любит (Эмбет Дэвидц). Саймон Магус — еврейский изгой, который утверждает, что получил сообщения от дьявола, в знак помощи. Магус также видит в этих пророчествах железнодорожную линию, используемую для транспортировки евреев в концлагеря.

Позже вышла в свет «Чудесная страна» («Wonderland»), созданная Майклом Уинтерботтомом. Она рассказывала о трёх сестрах в Южном Лондоне, ищущих любовь, привязанность, любой вид человеческой связи, которая спасёт их от одиночества. Одна из сестёр встречается со своими мужчинами в парикмахерской. Другая, в исполнении Джины Макки, даёт личные объявления.

На роль Арагорна («Властелин Колец:Возвращение Короля») изначально пригласили Стюарта Таунсенда. Он репетировал и тренировался уже шесть недель, когда Питер Джексон внезапно решил, что Арагорн должен быть старше. Тогда роль предложили 41-летнему Вигго Мортенсену.

В 2002 году сыграл главную роль в фильме «Королева проклятых». Позже снимался в фильмах «Лига выдающихся джентльменов» и «Эон Флакс», сериалах «Ночной охотник» и «Робоцып».

Дебютировал в качестве режиссёра фильмом «Битва в Сиэтле» об антиглобалистских протестах.

В 2010 году Таунсенд был утвержден на роль второго плана в фильме Кеннета Браны «Тор», но позже выбыл из проекта.

С 2011 по 2012 год играл главную роль в телесериале «XIII». Затем снимался в сериалах «Измена», «Элементарно», «Салем».

Личная жизнь 
С 2002 по 2010 год Стюарт жил со своей гражданской женой — актрисой Шарлиз Терон.

Награды и номинации 
 1998 — премия «Fantafestival» в категории «Лучший актёр» («Воскресший»)
 2003 — номинация на премию «Irish Film and Television Awards» в категории «Лучший актёр кино»
 2008 — номинация на премию «Irish Film and Television Awards» в категории «Лучший сценарий» («Битва в Сиэтле»)
 2013 — премия «Gold Remi Award» «WorldFest Houston» в категории «Лучший актёр» («XIII»)

Фильмография

Актёр

Режиссёр 
 2007 — Битва в Сиэтле / Battle in Seattle

Сценарист 
 2007 — Битва в Сиэтле / Battle in Seattle

Продюсер 
 2007 — Битва в Сиэтле / Battle in Seattle

Примечания

Ссылки